Константин Александрович Иванов (10 мая 1964, Высокоключевой, Гатчинский район, Ленинградская область) — советский и российский футболист. Мастер спорта СССР (1986).

Карьера 
Воспитанник ленинградского футбола, начал играть в «Зените».

В мае 1984 года был вынужден покинуть «Зенит» для прохождения армейской службы и оказался в таллинском «Спорте». Потом был обменян в львовские СКА «Карпаты», но не имел возможности выступать за команду в официальных матчах из-за запрета спорткомитета. Тогда же был приглашён в «Днепр», но решил вернуться в «Зенит».

С 1991 года играл петербургских клубах «Кировец», «Локомотив», «Сатурн-1991».

В 1996 провел 6 игр в чемпионате Латвии за «Сконто». В 1997 вернулся в Петербург, играл за «Динамо».

В 1999—2000 играл в клубе «Кристалл» Смоленск. Закончил игровую карьеру в «Динамо» СПб.

После окончания профессиональной карьеры играл на первенство Санкт-Петербурга, в турнире ветеранов. Работал охранником, администратором в ночном клубе. С 2005 года — заведующий хозяйством Малой спортивной арены «Петровского».

В 2005 году сыграл роль английского футболиста в фильме «Гарпастум».

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте zenit-history.ru
 «Наш „Зенит“»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Спорт» Таллин
Игроки ФК «Космос-Кировец»
Игроки ФК «Локомотив» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Сатурн-1991»
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Кристалл» Смоленск
Мастера спорта СССР